Santalucesi – abitanti di Santa Luce Orciano
Santalucesi – abitanti di Santa Luce
Santalucesi – abitanti di Santa Lucia di Piave